Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 2004/05 war die 59. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der SCB Viktoria Köln nach sechs Jahren und die SSG 09 Bergisch Gladbach nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger Germania Teveren (Wiederaufstieg nach einer Saison), Germania Dürwiß und Sportfreunde Troisdorf (beide erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der FC Wegberg-Beeck, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Der FV Bad Honnef (Sieger im direkten Vergleich gegenüber Germania Teveren) als Zweitplatzierter bestritt ein Aufstiegsspiel gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Niederrhein, den VfB Homberg, unterlag aber.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Borussia Brand verließ die Verbandsliga nach 29 Jahren wieder, die Spvg Wesseling-Urfeld nach zwei Spielzeiten. Der TSC Euskirchen zog seine Mannschaft während der Saison zurück und stieg nach 22 Jahren wieder in die Landesliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2004
Fußballsaison 2004/05